Emmanuelle Cosso-Merad, actrice et écrivaine française.
 Pierre Cosso (1961-), acteur et chanteur-compositeur français.
Patronyme algérien